Gassion est un nom de famille gascon, diminutif de Gassie qui équivaut à l'espagnol . D'origine basque, celui-ci est un dérivé possible de hartz(a) : "(l')ours".

Patronyme 

 Édith Giovanna Gassion (1915-1963), chanteuse française connue sous le nom de scène d'Édith Piaf ;
 Jacob de Gassion (1578-1635), écrivain de langue d'oc et un  médecin béarnais ;
 Jean de Gassion (1609-1647), maréchal de France ;
 Jean de Gassion (1596-1663), frère aîné du précédent, président du Parlement de Navarre ;
 Pierre de Gassion (1616-1652), cadet des précédents évêque d'Oloron
 Louis Gassion (1881-1944), artiste de cirque contorsionniste et père d'Édith Piaf ;
 Pierre de Gassion (né en 1641), président du Parlement de Navarre.

Autre 
 Le régiment de Gassion cavalerie, régiment de cavalerie français d'Ancien Régime de 1635 à 1647.